Ланнерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланнерс, Були (род. 1965) — бельгийский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Ланнерс, Эмиль (1888—1963) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.